Мэ́ттью Макке́ндри (Мэтт) Ла́нтер (, род. 1 апреля 1983, Массиллон, Огайо) — американский актёр.

Юность 
Лантер родился в Массилоне в Огайо, в семье Джозефа «Джо» Лантера и Джены «Джен» Бёрсон. Со стороны матери имеет польское происхождение, со стороны отца — австрийское, шотландское, английское и немецкое. У актёра также есть сестра по имени Кара Дэй, работающая учительницей в Северной Каролине. Его семья переехала в Атланту, штат Джорджия в 1991 году, когда мальчику было 8 лет. Когда он учился в старших классах «Collins Hill» его родители развелись. Актёр окончил школу в 2001 году. Увлекался бейсболом, футболом, баскетболом, гимнастикой и гольфом — был отбивающим команды «Atlanta Braves». Поступил в Университет Джорджии, изучая основы ведения спортивного бизнеса, однако вскоре увлёкся кино и теле-индустрией и начал изучать актёрское ремесло. Вскоре он переезжает в Лос-Анджелес, бросив университет, где некоторое время проработал моделью.

Карьера

Ранняя карьера 
В 2004 году участвовал в реалити-шоу канала «Bravo» под названием «Охота на мужчин: Поиски самой красивой модели-мужчины Америки», однако не занял первого места — из двадцати участников Мэтт вылетел из шоу тринадцатым.

Через несколько недель после переезда в Калифорнию, Лантер получает роль Ника в мистической молодёжной драме «Пойнт Плезант». Актёр исполнил одну из главных ролей в первом и единственном сезоне. После этого он появился в шоу «Анатомия страсти», «8 простых правил для друга моей дочери-подростка», «Большая любовь» и «Герои».

В апреле 2005 года получил роль в политической драме канала «ABC», «Женщина-президент» с Джиной Дэвис и Дональдом Сазерлендом в главных ролях — сериал хорошо стартовал 27 сентября 2005 года, но был закрыт из-за низких рейтингов 14 июня 2006 года.

«Звёздные войны» 
В декабре 2006 получил роль Энакина Скайоукера в мультфильме компании «Warner Bros.» — «Звёздные войны: Войны клонов». Фильм вышел в прокат 15 августа 2008 года и получил в основном, негативные отзывы, но собрал большую кассу — $69 182 844. Также озвучил Энакина в спин-офф-сериале «Звёздные войны: Войны клонов», премьера которого состоялась на канале Cartoon Network 3 октября 2008. Также озвучил персонажа в нескольких компьютерных играх серии. Четвёртый сезон шоу стартовал в сентябре 2011 года, пятый — 29 сентября 2012. На премьере сериала в «Orlando Fl» во время мероприятия «Celebration VI» 24 августа 2012 актёр появился вместе с коллегами — Сэмом Уитвером, Джеймсом Арнольдом Тейлором, Бредли Бейкером и Эшли Экштейн, а также вместе с Дэйвом Филони.

«90210: Новое поколение» 
В 2009 году, в середине первого сезона нового шоу «90210: Новое поколение» канала The CW, Мэтт получил роль Лиама Курта, проблемного подростка, который становится любовным интересом для Наоми Кларк. Однако из-за интриг её сестры, юноша становится камнем преткновения в дружбе Наоми и Энни Уилсон. Во втором сезоне актёр вошёл в основной состав сериала, где снимался до 8 октября 2012 года т.к сериал был закрыт.

Другие проекты 
В 2008 году сыграл главную роль Зака Конроя в телевизионной мелодраме «Золотой лёд 3: В погоне за мечтой» вместе с актрисой Францией Альмендарез. В феврале 2008 стало известно, что Лантер сыграет центрального персонажа по имени Уилл в пародийной комедии студии «Lionsgate» — «Нереальный блокбастер», сценарий для которой написали Джейсон Фридберг и Аарон Зельцер, ранее работавшим над картинами «Очень эпическое кино» и «Знакомство со спартанцами» — они также стали режиссёрами картины. Другие роли сыграли Ким Кардашян, Ванесса Миннилло и Кармен Электра. Картина вышла в прокат 29 августа 2008 года и была сильно раскритиковано, собрав 34 млн долларов, а также заслужив 6 номинаций на антипремию «Золотая малина», вручаемую в 29-й раз.

В октябре 2008 года стало известно, что Мэтт сыграет в ремейке слешера 1983 года — в фильме «Крик в общаге» компании «Summit Entertainment». Главные роли исполнили Брайана Эвиган, Леа Пайпс и Румер Уиллис. Премьера состоялась 11 сентября 2009 года. В марте 2010 актёр вновь снялся в пародийной комедии Фридберга и Зельцера — «Вампирский засос» студии «20th Century Fox». Он сыграл Эдварда Саллена, пародию на Эдварда Каллена из вампирской саги «Сумерки». В прокат картина вышла 18 августа 2010.

В мае 2009 года стало известно, что Лантер получил роль Джейсона Веббера в триллере «Соседка по комнате» вместе с Минкой Келли и Лейтон Мистер — съёмки начались в 2009 году. Планировалось, что картина выйдет в прокат в октябре 2010 года, но премьера была передвинута на 17 сентября 2010 года. Как бы там ни было, в итоге фильм вышел лишь 4 февраля 2011 года. Кроме того, актёр снимается в фильмах «Окружённые ложью» и «Возможны осадки». Также актёр озвучил Гарри Озборна и Флеша Томпсона в мультсериала «Совершенный Человек-паук», премьера которого состоялась 1 апреля 2012 года. Кроме того, Лантер озвучил Следа в мультфильме «Феи: Тайна зимнего леса», премьера которого состоялась в октябре 2012 года.

Личная жизнь 
 Жена — Анджела Стейси (с 14 июня 2013)
 Дочь — Маккинли Фэир Лантер (род. 30 декабря 2017)

Фильмография

Кино

Телевидение

Видеоигры

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США